Тескоко има више значења:

 Тескоко (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тескоко (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Тескоко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тескоко, Охо де Агва (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тескоко (Санта Марија Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тескоко (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику